Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Santa Cruz de Tenerife. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 38000.

 
Santa Cruz de Tenerife